Denemarken
 Them (Denemarken), een plaats en voormalige gemeente in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Silkeborg.
 Them (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Silkeborg.
Muziek 
 Them (band), Een Brits-Ierse band met als bekendste lid Van Morrison
 Them (King Diamond), een album van de Deense metalband King Diamond
Media 
 Them (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2021